Juan Torres (actor), actor mort el 2014
 Juan Torres López (n. 1954), economista espanyol
 Juan Torres Sala de Orduña y Feliu (1892-1974), terratinent i polític valencià